Elouatia (franska: Elouatia (MU), Elouatia (Commune Urbaine), arabiska: طانطان  (البلدية)) är en kommun i Marocko.   Den ligger i provinsen Tan-Tan och regionen Guelmim-Es-Smara, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Antalet invånare är .

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Guelmim-Es-Smara